René Barbier ist der Name folgender Personen:

* René Barbier (Rosenzüchter) (1869–1940), französischer Rosenzüchter
 René Barbier (Komponist) (1890–1981), belgischer Komponist
 René Barbier (Fechter) (1891–1966), französischer Fechter